Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es Australian Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a magyar Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic párosa volt. Nem sokkal a torna kezdete előtt Kristina Mladenovic sérülésre hivatkozva lemondta a párosban való indulást, majd pár nappal később Babos Tímea is bejelentette távolmaradását ettől a versenyszámtól.

A győzelmet a belga Elise Mertens és a fehérorosz Arina Szabalenka szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 6–3 arányban legyőzte a cseh Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková párost. Mertens és Szabalenka ezzel a 2019-es US Openen szerzett elsőségük után második Grand Slam-győzelmüket aratták, egyúttal Szabalenka a páros világranglista élére került.

Kiemelések

Sorsolási tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla az eredményekkel

N2